GNF 1 (1959/1960) był 4. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Étoile Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół KAC Kénitra.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
20 goli – Moussa (Raja Casablanca)

Spadek 
 Stade Marocain Rabat
 Difaâ El Jadida

Awans 
 MAT Tétouan
 TAS Casablanca

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
1959 w Afryce
1960 w Afryce